El Masters de Roma 2012, conegut oficialment com a Internazionali BNL d'Italia 2012 és una competició tennística que es juga en terra batuda dins les sèries Masters 1000 de l'ATP en categoria masculina, i dins els Premier Tournaments de la WTA en categoria femenina. La 69a edició del torneig es va disputar entre el 12 i el 20 de maig de 2012 al Foro Italico de Roma, Itàlia.

El tennista manacorí Rafael Nadal va guanyar el seu sisè Masters de Roma recuperant la corona perduda en l'edició anterior. Amb aquesta victòria va establir una nova marca de títols Masters amb 21 i va recuperar el número 2 del rànquing mundial que havia perdut la setmana prèvia. La final masculina, amb el mateix enfrontament que l'anterior, es va suspendre a causa de la pluja disputant-se l'endemà.
La russa Maria Xaràpova va guanyar el segon títol de l'any, ambdós sobre terra batuda, i va defensar el títol aconseguit en l'edició anterior. La parella masculina catalana formada per Marcel Granollers i Marc López van aconseguir el seu primer títol com a parella després d'haver estat superats en quatre finals. La parella femenina italiana formada per Sara Errani i Roberta Vinci van guanyar el seu cinquè títol de l'any conjuntament, tots sobre terra batuda. Curiosament es va repetir la mateixa final que el Masters de Madrid la setmana anterior. A més, Errani portava tres títols individuals més també en la mateixa superfície.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles masculins 
 Quadre dobles femenins 

2012
ATP World Tour 2012
WTA Tour 2012